Сантијаго Мараватио има више значења:

 Општина Сантијаго Мараватио (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијаго Мараватио (Сантијаго Мараватио, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику